Big Table bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Table (Oregon)
 Big Table (Utah)

Siehe auch:
 Bigtable, Datenbanksystem
 Big Table Mountain